Свири́дов () — русская фамилия, образованная от сокращённой формы имени Спиридон.

Известные носители

А 
 Свиридов, Александр Андреевич (1912—1982) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 
 Свиридов, Аникей Иванович (1920—1999) — вальщик леса Селихинского леспромхоза Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР, Комсомольский район Хабаровского края. Герой Социалистического Труда (1971).

Б 
 Свиридов, Богдан Владимирович (род. 1989) — украинский игрок в мини-футбол.

В 
 Свиридов, Вадим Васильевич (1931—2002) — советский химик.
 Свиридов, Валентин Валентинович (род. 1967) — депутат Государственной думы.
 Свиридов, Виктор Иванович (1949—2009) — Герой России.
 Свиридов, Виталий Артемьевич (род. 1941) — советский металлург, Герой Социалистического Труда.

Г

Д

Е 
 Свиридов, Евгений Михайлович (род. 1930) — советский борец классического стиля.
 Свиридов, Егор Николаевич (1982—2010) — болельщик футбольного клуба «Спартак», жертва резонансного убийства.

И 
 
 Свиридов, Игорь Валентинович (1961—1996) — Герой России.

К 
 Свиридов, Карп Васильевич (1896—1967) — генерал-лейтенант танковых войск, Герой Советского Союза.

М

Н

О 
 Свиридов, Олег Александрович (1954—2018) — ректор Оренбургского государственного института менеджмента.

П 
 Свиридов, Павел Ефимович (1904—1955) — генерал-лейтенант.
 Питирим (Свиридов) (в миру Пётр Петрович Свиридов; 1887/1888—1963) — епископ Русской православной церкви, член Священного Синода.
 Свиридов, Платон Николаевич (род. 1986) — украинский футболист.

Р 
 Свиридов, Руслан Валентинович (род. 1973) — русский пианист, педагог.

С 
 Свиридов, Сергей Петрович (род. 1990) — российский легкоатлет-многоборец.



Составные фамилии 
 Иванченко-Свиридова, Надежда Ивановна (род. 1948) — советская и российская писательница, педагог, филолог.
 Копылов-Свиридов, Виктор Алексеевич (1931—1991) — советский учёный-физик, профессор, лауреат Государственной премии СССР.

Топоним 
 Свиридов — хутор в Медвенском районе Курской области России.
 Свиридов — хутор в Боковском районе Ростовской области России.

Другое 
 (4075) Свиридов — астероид из главного пояса, названный в честь композитора Георгия Свиридова.

См. также

Примечания